Sire steht für:

 Sire (Anrede), französische Anrede eines männlichen souveränen Monarchen
 Sire (Roman), Roman von Jean Raspail
 Sire Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Sire oder Siré ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Sire (1953–2019), französischer Comiczeichner
 Fernand Siré (* 1945), französischer Politiker
 Georges Sire (1826–1906), französischer Physiker
 Henry Sire (* 1949), britischer Historiker, katholischer Autor
 Louis Sire (1875–), französischer Autorennfahrer

SIRE steht als Abkürzung für:
 Sächsisches Institut für Regionalökonomie und Energiewirtschaft (SIRE), hochschulnahe Forschungs- und Beratungseinrichtung, siehe Hochschule Zittau/Görlitz
 Ship Inspection Report Programme, ein Programm zum Zwecke der Risikobewertung von Tankschiffen
 Système d’information infrarégional européen, eine Gemeindedatenbank der EU, siehe Europäisches infraregionales Informationssystem

Siehe auch:

Abkürzung